XTL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tadoule Lake (Manitoba) (Canada)